«Кафе́ Пу́шкинъ» — ресторан русской кухни в Москве, расположенный по адресу: Тверской бульвар, д. 26а.

История 
Ресторан, открытый ресторатором Андреем Деллосом в 1999 году, специализируется на блюдах русской дворянской кухни. Интерьеры залов выполнены в историческом стиле XIX века. Как сообщает москвовед Рустам Рахматуллин, при создании ресторана «все внутренние строения, в одном из которых Римского-Корсакова навещал Александр Пушкин, были снесены».

Первый директор ресторана — Александр Зайцев (был им в 1999—2004 годах), шеф-повар — Андрей Махов.

Считается, что название ресторана подсказала создателям песня «Nathalie» шансонье Жильбера Беко, в которой тот пел о еще не существующем на тот момент Café Pouchkine.

Три основных зала ресторана — «Аптека», «Библиотека» и «Антресоль» — расположены в здании, построенном в 1999 году. Одной из основных достопримечательностей дома является большая библиотека. Здесь находятся издания периода от XVIII до начала XX века.

В 2010 году А. Деллос открыл кондитерскую Café Pouchkine в Париже, в универмаге  на бульваре Осман, 64. Интерьер парижской кондитерской украшен тульским литьём из стали и бронзы в ампирном стиле. В 2013 году открылась ещё одна кондитерская Café Pouchkine в Париже, на улице Фран Буржуа, дом 2, а в 2015 — брассери Café Pouchkine на бульваре Сен-Жермен, 155. В конце ноября 2017 года был открыт флагманский ресторан «Кафе Пушкинъ» в Париже на площади Мадлен.

Средний чек в ресторане по состоянию на 2020 год составляет примерно 3,5 тыс. рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, в 2021 году совладельцем ресторана стал Константин Эрнст, которому стала принадлежать доля в 25 % в управляющей компании. Эрнст стал единственным владельцем ООО «Экримтор», которому принадлежит 25 % ООО «Моне». Остальной долей в 75 % владеет основатель ресторана Андрей Деллос. До К. Эрнста учредителем ООО «Экримтор» была зарегистрированная на Кипре компания Argenziano Trading Ltd, ее собственник — Lengton Services Ltd с Британских Виргинских островов. При этом, по сообщениям СМИ, ресторан «Кафе Пушкинъ» был создан Анреем Деллосом совместно с Константином Эрнстом, но этому отсутствовали документальные подтверждения.

Шеф-повар 
Андрей Махов 1965 года рождения. По специальности «Повар» окончил кулинарное училище № 165 с красным дипломом. В дальнейшем прошёл обучение в Российской экономической академии им. Плеханова (факультет технологии и организации общественного питания).
Первоначально работал на комбинате питания МК КПСС, затем в 1980-е годы — в кооперативных кафе. В гостинице «Метрополь» в должности повара с 1991 года, в 1997 году назначен на должность шефа. В 1997 году команда поваров Махова завоевала золотую и серебряную медали в конкурсе «Салон Кулинэр-97» в Москве. В том же году являлся организатором фестиваля русской кухни в Монте-Карло. На Всемирной кулинарной олимпиаде 2000 года в городе Эрфурт (Германия), возглавлял команду, получившую бронзовую медаль в номинации «Национальный обед». Проходил стажировки в ресторанах Германии, Австрии, Швейцарии, Монако, Бельгии, Англии, Италии.
С момента основания ресторана возглавляет кухню ресторана «Кафе „Пушкинъ“».
Член Национальной гильдии шеф-поваров.

Дни национальной кухни 
В феврале 2013 года в «Кафе Пушкинъ» гастролировал шеф-повар , в течение 3-х дней представляя посетителям высокую французскую кухню.

Награды и рейтинги 
В 2007 году стал первым рестораном России, который был включен в расширенный список (вторую его часть) рейтинга The World’s Best Restaurants и занял 62-е место строчку. В 2011 году занял 93-е место в том же рейтинге.

Ресторан «Кафе Пушкинъ» вошел в топ-50 лучших ресторанов Москвы по версии гастрономического гида Gault & Millau (получил 14,5 баллов из 20).

В 2020 году ресторан возглавил рейтинг 30 лучших ресторанов Москвы, составленный журналом Forbes (занял 1-е место). В 2019 году ресторан был на 7-м месте среди московских ресторанов по рейтингу журнала Forbes.

В октябре 2021 года ресторан «Кафе Пушкинъ» получил рекомендацию гида Michelin.

Ресторан в кино 
По разговорам, подслушанным в ресторане и составившим материал статьи «Вкусные разговоры» в журнале «Большой город», был снят фильм «Пока ночь не разлучит».

Примечания

Ссылки 
 Сайт ресторана «Кафе Пушкинъ».
 Андрей Делос: 10 лет кафе «Пушкинъ».

Литература 
 У. Стадием, М. Гиббз 100 легендарных ресторанов мира. 2011 Издание: Рипол Классик. 480 с. ISBN 978-5-386-02484-0

Рестораны Москвы